EURES interalp war eine Initiative der Europäischen Union und den öffentlichen Arbeitsverwaltungen in Bayern und Österreich. Das Netzwerk EURES interalp förderte die grenzüberschreitende Mobilität von bayerischen und österreichischen Arbeitnehmern. In den Grenzregionen informierten EURES-Berater über die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Nachbarland.

Die Fachleute von EURES interalp beraten berufliche Grenzpendler über Fragen, die im Nachbarland zu beachten sind, zum Beispiel über Unterschiede im Arbeits- und Sozialrecht sowie im Steuerrecht. Die EURES-Berater informieren
 Arbeitnehmer und Stellensuchende, die ins Nachbarland pendeln wollen
 Schüler, die sich für eine Ausbildung im grenznahen Ausland interessieren
 Unternehmen, die Fachkräfte und Auszubildende im Nachbarland anwerben möchten
 Freiberufler und Existenzgründer in der Grenzregion

Partnerschaften 
Die Grenzpartnerschaft umfasst die deutschen Arbeitsagenturbezirke
 Kempten
 Weilheim
 Rosenheim
 Traunstein
 Pfarrkirchen
 Passau

und die österreichischen AMS(Arbeitsmarktservice)-Bezirke
 Reutte
 Imst
 Innsbruck
 Schwaz
 Kufstein
 Kitzbühel
 Zell am See
 Bischofshofen
 Hallein
 Salzburg
 Braunau
 Ried
 Schärding
 Rohrbach

Einstellung
Die Zusammenarbeit der Arbeitsagenturen und der Sozialpartner im Rahmen von EURES interalp wurde im Mai 2010 eingestellt. An die Stelle der EURES Partnerschaft interalp rückt das Portal Europäischer Berufsbildungsatlas (European JobGuide). Das Portal ist ein gemeinnütziges Projekt der Arbeitsämter und Sozialpartner in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz. Es informiert und unterstützt Schüler, Lehrlinge und Studenten bei der Ausbildung oder Arbeitsaufnahme im Ausland. Das Informationsportal berät bei der Anerkennung von Abschlüssen und Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden. Das Portal wird von der Europäischen Kommission gefördert.

Weblinks 
Offizielle Homepage des Europäischen Berufsbildungsatlas

Förderprogramm (Stadtplanung)
Regionalpolitik der Europäischen Union
Wirtschaft (Bayern)
Wirtschaft (Oberösterreich)
Geschichte (Salzburg)
Politikgeschichte Tirols
Raumordnung (Österreich)
Aufgelöst 2010
Wirtschaftsgeschichte Tirols